Touil – comune del dipartimento di Tintane, Mauritania
 Touil – comune del dipartimento di Timbedra, Mauritania
 Touil – fiume della Mauritania